TOU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Touho (Nuova Caledonia)